Le groupe A de la Coupe du monde 2018, qui se dispute en Russie du 14 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.
Le tirage au sort est effectué le  au Kremlin à Moscou.
Le premier de ce groupe affronte le deuxième du Groupe B et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe B.

Résumé 
La Russie et l'Uruguay font office de favoris de ce groupe A. Qualifiée d'office depuis le , la Russie s'est préparée durant deux ans pour la compétition, après un Euro raté et une Coupe des confédérations décevante. L'Uruguay, qualifié à deuxième du groupe éliminatoire sud-américain derrière le Brésil, vise logiquement une qualification pour le tour suivant. L'Égypte fait office d'outsider du groupe, après 28 ans d'absence de la prestigieuse compétition, et peut compter sur son attaquant vedette Mohamed Salah. L'Arabie Saoudite participe pour la cinquième fois après s'être qualifiée à la deuxième place du groupe B du dernier tour des éliminatoires asiatiques derrière le Japon. Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2018 oppose la Russie et l'Arabie saoudite. Euphoriques, les Russes écrasent l'Arabie Saoudite (5-0) tandis l'Uruguay gagne difficilement contre l’Égypte (1-0). En deuxième journée, la Russie gagne contre l’Égypte (3-1) et l'Uruguay bat l'Arabie Saoudite avec un but de Luis Suárez. Au bout de deux matchs, l’Égypte et l'Arabie Saoudite sont éliminées de la coupe du monde. Lors de la dernière journée, l'Uruguay corrige la Russie 3 à 0 et s'empare de la première place du groupe devant l'équipe locale.

Classement

journée

Russie - Arabie saoudite

Égypte - Uruguay

journée

Russie - Égypte

Uruguay - Arabie saoudite

journée

Uruguay - Russie

Arabie saoudite - Égypte

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football 2018
 Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018

Coupe du monde de football 2018